SPEC steht für:
 Standard Performance Evaluation Corporation

Spec ist der Familienname folgender Personen:
 Werner Spec (* 1958), deutscher Politiker (parteilos)

Spec steht für:
 Spezifikation (von engl. specification)

Die Abkürzung Spec steht für:
 das Spektrum eines Ringes in der Mathematik

spec. steht für:
 eine nicht näher bezeichnete Spezies in der biologischen Systematik als Zusatz hinter dem wissenschaftlichen Namen der angegebenen Gattung, wenn die genaue Artzugehörigkeit nicht angegeben werden soll oder kann, siehe spec.

Spec#
 Spec# ist eine .Net-Framework-Programmiersprache von Microsoft.

Abkürzung